Тимо́шин (Тимо́шина) — русская фамилия.

Носители фамилии

Тимошин 
 Тимошин, Александр (род. 1977) — российский дзюдоист.
 Тимошин, Андрей Васильевич (1909—1985) — трёхкратный чемпион СССР по боксу, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР, судья международной категории АИБА.
 Тимошин, Вячеслав Фёдорович (1929—2006) — советский артист оперетты, народный артист РСФСР.
 Тимошин, Григорий Илларионович (1910—1987) — полный кавалер ордена Славы.
 

Псевдоним
 Лев Тимошин — псевдоним советского и российского религиоведа и публициста Льва Митрохина.

Тимошина 
 Слиска (Тимошина), Любовь Константиновна (род. 1953) — российский государственный и политический деятель, кандидат исторических наук, доцент.

См. также 
 Тимошина — деревня в Свердловской области России
 Тимошино